Tatiana Afanassjewa (1876-1964), auteursnaam T. Ehrenfest-Afanassjewa, een Russisch-Nederlandse wis- en natuurkundige

Dochter
Tatjana Pavlovna Ehrenfest (1905-1984), een Nederlandse wiskundige en dochter van Tatiana Afanassjewa en Paul Ehrenfest (1880-1933)